Kutusowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Kutusowo, in der Oblast Kaliningrad, Rajon Krasnosnamensk (bis 1946 Stadt Schirwindt, Kreis Pillkallen bzw. Schloßberg)
 Kutusowo (Kaliningrad, Gurjewsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (bis 1950 Fräuleinhof, Kreis bzw. Stadt Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Kutusowo (Kaliningrad, Osjorsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (bis 1938 Kleschowen, Kreis Darkehmen; bis 1946 Kleschauen, Landkreis Angerapp)
 Kutusowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Kutusowo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Kutusowo (Orjol), in der Oblast Orjol
 Kutusowo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Kutusowo (Twer, Kaljasin), in der Oblast Twer, Rajon Kaljasin
 Kutusowo (Twer, Spirowo), in der Oblast Twer, Rajon Spirowo